Странгвейс (или Странгвэйс, Стрэнгуэйс; ) — английская фамилия (в том числе носителей титула графа Илчестера) и производные топонимы и названия.

Известные носители 
  (1832—1920) — австралийский политик, премьер-министр Южной Австралии (1868—1870), племянник Томаса Бьюса Стрэнгуэйса.
 Стрэнгуэйс, Джайлс:
  (1486—1546) — английский политик, член Палаты общин от Дорсета (1529, 1539).
  (1528—1562) — английский политик, член Палаты общин от Дорсета (1553—1555, 1558—1559).
  (1615—1675) — английский политик, член Палаты общин от Уэймута и Мелкомб-Реджиса (1640), Бридпорта (1640—1644) и Дорсета (1661—1675).
 Стрэнгуэйс, Джон:
  (1585—1666) — английский политик, член Палаты общин от Дорсета (1614, 1628—1629) и Уэймута и Мелкомб-Реджиса (1625—1626, 1640—1642, 1661—1666).
  (1636—1676) — английский политик, член Палаты общин от Бридпорта (1661—1676).
 Стрэнгуэйс, Томас:
  (1643—1713) — английский политик, член Палаты общин от Пула (1673) и Дорсета (1679—1713), тесть Джеймса Гамильтона, 5-го герцога Гамильтона.
  (1809—1859) — колониальный секретарь Южной Австралии (1837—1838), дядя Генри Стрэнгуэйса.

Фокс-Стрэнгуэйс 
  (1859—1948) — британский музыковед, основатель журнала Music & Letters (1920), главный музыкальный критик газеты The Observer (1925—1939).
  (1898—1974) — британский военный деятель, комиссар Островов Гилберта и Эллис (1941—1946).
 Фокс-Стрэнгуэйс, Генри:
  (1747—1802) — британский политик, член Палаты общин (1768—1774), 2-й граф Илчестер.
  (1787—1858) — британский чиновник, капитан Йоменов гвардии (1835—1841), лорд-лейтенант графства Сомерсет (1837—1839), 3-й граф Илчестер.
  (1847—1905) — британский политик, капитан Корпуса офицеров почётного эскорта (1874), лорд-лейтенант графства Дорсет (1885—1905), 5-й граф Илчестер.
  (1795—1865) — британский общественный деятель, президент Лондонской библиотеки (1940—1952) и Королевского литературного фонда (1941—1951), 6-й граф Илчестер.
  (1803—1859) — британский политик и дипломат, член Палаты общин от Кейна (1836—1837) и Дорсета (1837—1841).
  (1920—2006) — британский инженер, президент Общества инженеров (1974), 9-й граф Илчестер.
  (1704—1776) — британский политик, член Палаты общин (1726—1741), 1-й граф Илчестер.
 Фокс-Стрэнгуэйс, Уильям (1795—1865) — британский дипломат и натуралист, 4-й граф Илчестер.

Другое 
  — река на Северной территории Австралии, приток Ропера; названа в честь Генри Странгуэйса.
 Странгвэйс — кратер в Австралии, назван по названию близлежащей реки.

См. также 
  (1934—2016) — канадский геофизик, обладатель медали Мориса Юинга Общества геофизиков-разведывателей (2009), президент Торонтского университета (1983—1984) и Университета Британской Колумбии (1985—1997).
  (1415—1480) — английский политик, спикер Палаты общин (1461—1462).
 Strangeways — пивоварня в Англии.
 Strangeways, Here We Come (1987) — альбом инди-поп-группы The Smiths.